Снятие с креста:

 Снятие с креста — эпизод Страстей Христовых, следующий за распятием и предшествующий оплакиванию Иисуса.